Кофейня:

 Кофейня — заведение общественного питания и отдыха, похожее на небольшой ресторан.
 «Кофейня» — корейский романтический трагикомедийный сериал.